Informàtica: tecla F2 segona tecla de funció.
 Esports: Fórmula 2, competició automobilística creada el 1948 per la Federació Internacional de l'Automòbil
 Velocitat d'un tornado de més de 180 km/h en l'escala Fujita-Pearson